Шаховски турнир у Лондону, 1872. је један од најјачих турнира одржаних тих година. Победник турнира је био Вилхелм Штајниц.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Штајниц - Цукерторт
 Вискер - Штајниц
 Штајниц - Макдонел
 Блекбурн - Штајниц

Види још 
 Шаховски турнир „Лондон 1851.“
 Шаховски турнир „Лондон 1862.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1899.“
 Шаховски турнир „Лондон 1922.“
 Шаховски турнир „Лондон 1927.“

Лондон 1872.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
1872.